Seed:

 SEED — криптоалгоритм.
 Seed7 — язык программирования.
 The Seeds — рок-группа.
 Seed Eight — мини-альбом ремиксов американской индастриал-группы Nine Inch Nails.
 Seed Productions — производственная компания, ассоциирующаяся с 20th Century Fox.

См. также 
 Семя (значения)